Artjom Anissimow (, ) ist der Name folgender Personen:

* Artjom Alexejewitsch Anissimow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Artjom Wjatscheslawowitsch Anissimow (* 1976), russischer Eishockeyspieler